Sutton and Cheam steht für:

 Sutton and Cheam (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Municipal Borough of Sutton and Cheam, britischer Verwaltungsbezirk